Buturlin () ist der Familienname folgender Personen:

 
 Dmitri Petrowitsch Buturlin (1790–1849), russischer General und Militärhistoriker
 Michail Michailowitsch Buturlin (1978–2017), russischer Eishockeyspieler
 Sergei Alexandrowitsch Buturlin (1872–1938), russischer Ornithologe
 Wassili Wassiljewitsch Buturlin († 1656), russischer Feldherr und Diplomat